Alfa Romeo P3 je dirkalnik Alfe Romeo, ki je bil v uporabi med sezonama 1932 in 1935, ko so z njim dirkali tudi Tazio Nuvolari, Rudolf Caracciola in Louis Chiron. V sezoni 1932 je Tazio Nuvolari z njim osvojil naslov prvaka. V petih sezonah je dirkalnik Alfa Romeo P3 zabeležil kar šestinštirideset zmag, s čimer je eden najuspešnejših dirkalnikov vseh časov.

Pomembnejše zmage

Dirkalniki dirk za Veliko nagrado
P3